Lábus ist der Familienname folgender Personen:

 Jiří Lábus (* 1950), tschechischer Schauspieler
 Ladislav Lábus (* 1951), tschechischer Architekt und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Labus